Armadale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Armadale, Western Australia, ort, 
 City of Armadale, kommun, Western Australia
 Armadale, Victoria, förort till Melbourne,

Storbritannien 

 Armadale, West Lothian, ort i Skottland, 
 Armadale, Isle of Skye, ort på ön Isle of Skye, Highland, Skottland, 
 Armadale, Sutherland, ort i Highland, Skottland,